Emden kan som auktorsförkortning betyda:

 Fritz Isidore van Emden
 J.H.van Emden

Robotskapade auktorsförkortningar